Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Eva Pfaff 6-2, 2-6, 7-6.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (secondo turno)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (primo turno)

 Billie Jean King /  Anne Smith (semifinali)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (secondo turno)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (quarti di finale)
 Ilana Kloss /  Betty Stöve (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1982